Fünfkirchen bezeichnet

 die ungarische Stadt Pécs
 das österreichische Adelsgeschlecht Fünfkirchen
 Fünfkirchen (Gemeinde Drasenhofen), Ortschaft von Drasenhofen, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Schloss Fünfkirchen in Drasenhofen, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Otto Franz Fünfkirchen (1800–1872), österreichischer Gutsbesitzer, Landespräsident von Salzburg